KB може да има више значења:

-{kB}- - ознака за јединицу количине података килобајт
-{kb}- - ознака за јединицу количине података килобит

Скраћенице и слова
Јединице количине података